Sir je lahko:

 sir, mlečni izdelek
 Sir, plemiški naziv v Združenem kraljestvu
 Sir, grški otok v Kikladih